Kabinet-Lubbers I (4 november 1982 tot 14 juli 1986)
 Kabinet-Lubbers II (14 juli 1986 tot 7 november 1989)
 Kabinet-Lubbers III (7 november 1989 tot 22 augustus 1994)